Llandovery est une bourgade située dans le comté du Carmarthenshire au pays de Galles.
 Llandovery est une série (ou époque) géologique du Silurien dans l'ère Paléozoïque.